Пупин — славянская фамилия:
 Пупин, Михаил (1858—1935) — американский физик и физхимик, один из основателей Национального консультативного комитета по воздухоплаванию.
 Пупин, Пётр Прокопьевич (1912—1967) — советский передовик сельскохозяйственного производства, участник Великой Отечественной войны, Герой Социалистического Труда.
 Пупин — маленький ударный кратер в восточной части Моря Дождей на видимой стороне Луны.